Перша хорватська футбольна ліга 2022—2023 — 32-ий сезон з моменту заснування турніру та десятий поспіль турнір, участь у якому беруть 10 команд.

Регламент 
Клуби проведуть по два матчі на своєму та чужому полі, що разом складе 36 матчів за сезон.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Перша фаза

Друга фаза

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Перша хорватська ліга на soccerway 

2023
Хорватія
Хорватія
2022 у хорватському спорті
2023 у хорватському спорті